Иоганнес Флюгге ( или , 22 июня 1775 — 28 июня 1816) — немецкий ботаник и врач.

Биография 
Иоганнес Флюгге родился в Гамбурге 22 июня 1775 года.

Флюгге изучал медицину и естественную историю в Йенском университете имени Фридриха Шиллера, Венском университете и Гёттингенском университете. В 1800 году он получил докторскую степень в Университете Эрлангена — Нюрнберга. После Иоганнес Флюгге предпринял ботанические экскурсии по всей Германии и Франции. В 1810 году Флюгге создал первый ботанический сад в Гамбурге; в этом же году он опубликовал монографию Graminum monographiae. Иоганнес Флюгге занимался изучением растений рода Paspalum.

Иоганнес Флюгге умер 28 июня 1816 года.

Научная деятельность 
Иоганнес Флюгге специализировался на семенных растениях.

Публикации 
 Paspalum Fluegge, Gram. Monog.: 53 (1810).
 Graminum monographiae.

Почести 
Род растений Flueggea Willd. был назван в его честь.

Примечания

Литература 
 Euphorbiaceae: Flueggea Willd.

Ссылки 
 Die Botanischen Institute der Freien und Hansestadt Hamburg (biography in German)

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Медики по алфавиту
Медики Германии